Gardiner (Maine)
 Gardiner (Montana)
 Gardiner (Nova York)
 West Gardiner, població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 John Eliot Gardiner (Fontmell Magna, Dorset, 1943), director d'orquestra anglès.